Il toponimo Zeleneč può riferirsi a diverse località:

Zeleneč – comune del distretto di Praha-východ

Zeleneč – comune del distretto di Trnava